Хореманс, Сибе
 Ян Йозеф Хореманс